Валандово:

 Валандово — город в Республике Македония, центр одноименной общины Валандово.
 Валандово — община в Республике Македония.